Termin CITG ima više značenja.

 Trifosforibozil-defosfo-KoA sintaza, enzim
 Regulatorni poreski institut, Gana ()